Gschlößl heißen folgende geographische Objekte:
 Gschlößl (Gemeinde Bad Aussee), Ortschaft von Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Gschlößl für Ringwall Sinsburg, Niederbayern

Gschlößl oder Gschlössl ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Gschlößl, deutscher Posaunist
 Ina Gschlössl (1898–1989), deutsche Theologin

Siehe auch: 
 Schlößl, Gschlöß